Neville (Ohio)
 Neville (lutador) ou Pac (lutador)

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos